Ащилы () — упраздненное село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входил в состав Хлебного сельского округа. Код КАТО — 116457105.

География 
Село располагалось в юго-западной части района, в 66 км на юго-запад от центра района села Балкашино.

История 
В 2009 г. переведено в категорию иных поселений, включено в состав села Хлебное.

Население 
В 1989 году население села составляло 183 человек (из них казахов 49%, русских 35%).

В 1999 году население села составляло 76 человек (40 мужчин и 36 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 17 человек (10 мужчин и 7 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Сандыктауского района